Dębice ist der Name folgender Orte in Polen: 
 Dębice (Zaniemyśl), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen
 Dębice (Włocławek), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Dębice (Malczyce), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Dębice (Maszewo), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch:
 Dębica (Begriffsklärung)